Albaron peut désigner :
 Albaron, un sommet des Alpes françaises ;
 Albaron, un hameau de la commune d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône.